Der Name Zwieselberg bezeichnet

Gemeinden, Ortsteile und Orte:
 Zwieselberg BE, Gemeinde im Verwaltungskreis Thun, Kanton Bern
 Zwieselberg, zwei Orte im namengebenden Stadtteil von Freudenstadt, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg:
 Oberer Zwieselberg, Weiler
 Unterer Zwieselberg, Weiler  
 Zwieselberg (Landkreis Füssen), Gemarkung und ehemalige Gemeinde, heute Teil der Gemeinde Roßhaupten, Landkreis Ostallgäu, Bayern, mit unter anderen den Orten:
 Vorderzwieselberg, Weiler
 Hinterzwieselberg, Einöde  
 Zwieselberg (Zwiesel), Dorf auf der Gemarkung Bärnzell der Stadt Zwiesel, Landkreis Regen, Bayern

Berge:
 Zwieselberg (Antarktika), mit  Höhe der höchste Berg des Wohlthat-Massivs in Antarktika
 Zwieselberg oder Zwiesel (Kocheler Berge) (), Berg bei Bad Tölz
 Zwieselberg (Hochficht) (), in Oberösterreich bei Schwarzenberg am Böhmerwald.
 Zwieselberg (Roßhaupten) (), Berg in der Gemeinde Roßhaupten, Landkreis Ostallgäu, Bayern